leider, hoofd of leidinggevende; zie ook Manager
Commandant, bevelhebber, degene die het bevel voert over een militaire eenheid
Aanvoerder (sport), de leider van een sportploeg (ook wie aan kop gaat: de aanvoerder van het klassement)
Dirigent
Aanvoerder (orkest), de leider van een groep musici binnen een orkest en aanspreekpunt van de dirigent
 De Aanvoerder (gemaal), een gemaal dat water de Leidsche Rijn in kan pompen